Gerendás steht für:

 Gerendás (Gemeinde), Gemeinde in Ungarn

Gerendás ist der Familienname folgender Personen:

 György Gerendás (* 1954), ungarischer Wasserballspieler